Té purgante puede referirse a:
 El nombre comú  de la planta Lithospermum officinale.
 El nombre común de la planta Meum athamanticum.